О́ливер Джордж А́ртур Уо́ткинс (; родился 30 декабря 1995, Торки), более известный как О́лли Уо́ткинс () — английский футболист, нападающий клуба «Астон Вилла» и сборной Англии.

Клубная карьера 
Уоткинс является воспитанником футбольной академии клуба «Эксетер Сити». В основном составе «Эксетера» дебютировал 3 мая 2014 года в матче Лиги 2 против «Хартлпул Юнайтед». 7 октября 2014 года забил первый в своей профессиональной карьере гол в матче Трофея Футбольной лиги против «Ковентри Сити».

8 декабря 2014 года отправился в аренду в клуб «Уэстон-сьюпер-Мэр». За время аренды забил 10 мячей в 25 матчах, после чего вернулся в «Эксетер Сити».

В апреле 2017 года Уоткинс был признан лучшим молодым игроком Английской футбольной лиги (EFL Young Player of the Year). Всего за «Эксетер Сити» он провёл 78 официальных матчей и забил 26 мячей.

18 июля 2017 года перешёл в клуб Чемпионшипа «Брентфорд», подписав пятилетний контракт. Сумма трансфера составила 1,8 млн фунтов. 8 августа 2017 года Уоткинс забил свой первый гол за «пчёл» в матче Кубка Английской футбольной лиги против «Уимблдона». 29 сентября 2019 года сделал свой первый хет-трик за «Брентфорд» в матче Чемпионшипа против «Барнсли». В сезоне 2019/20 Уоткинс забил за «Брентфорд» 26 голов в 50 матчах, а всего за три сезона в составе «пчёл» он забил 49 голов в 143 официальных матчах за клуб.

9 сентября 2020 года Уоткинс перешёл в клуб Премьер-лиги «Астон Вилла», подписав пятилетний контракт. Сумма трансфера составила 28 млн фунтов, но может вырасти до 33 млн фунтов в виде различных бонусов, что стало клубным рекордом. 15 сентября 2020 года дебютировал за клуб в матче Кубка Английской футбольной лиги против «Бертон Альбион», отметившись забитым мячом. 4 октября 2020 года впервые забил в Премьер-лиге, сделав хет-трик в ворота «Ливерпуля».

Карьера в сборной 
18 марта 2021 года впервые получил вызов в сборную Англии главным тренером Гаретом Саутгейтом для участия в матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против сборных Сан-Марино (25 марта 2021), Албании (28 марта 2021) и Польши (31 марта 2021). 25 марта 2021 года дебютировал в сборной Англии в домашнем матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 против сборной Сан-Марино (5:0), выйдя на замену на 63-й минуте вместо Доминика Калверт-Льюина, отличился своим первым забитым голом за сборную на 83-й минуте.

Статистика выступлений

Достижения 
 Лучший молодой игрок Английской футбольной лиги: 2016/17
 Игрок месяца Лиги 2: 2016/17
 Молодой игрок месяца Английской футбольной лиги: март 2016
 Игрок месяца по версии болельщиков PFA: март 2016
 Игрок года в Чемпионшипе: 2019/20

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Астон Виллы»
 Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Эксетер Сити» 
Игроки ФК «Уэстон-сьюпер-Мэр» 
Игроки ФК «Брентфорд» 
Игроки ФК «Астон Вилла»